Chaskovo (oblast); een oblast in Bulgarije
Chaskovo (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast